Cadwaladr è un nome gallese, che può riferirsi a:

 Cadwaladr ap Meirchion – sovrano gallese del V secolo
 Cadwaladr Fendigaid ap Cadwallon – sovrano gallese del VII secolo
 Cadwaladr ap Gruffydd – sovrano gallese del XII secolo